Yousuf ist der Familienname folgender Personen:

 Mohammad Yousuf (1908–1981), pakistanischer Diplomat

 Sadia Yousuf (* 1989), pakistanische Cricketspielerin

Yousuf steht für:

 Yousuf (Vorname), Vorname aus dem arabischen Raum

Siehe auch:

 Yusuf
 Yousef